La maison Holland est une famille de la noblesse anglaise originaire de Lancashire. Un Robert Holland est cité en 1242. Son arrière-petit-fils Robert de Holland (1283 † 1328) fut créé baron Holland en 1314 et épousa Maude de la Zouche, issue d'une branche cadette de la famille de Rohan. Il eut deux fils :
 Robert (1312 † 1373), second baron de Holland. Sa descendance masculine s'éteignit en 1373, mais le titre se transmit à la famille Lovell
 Thomas, qui épousa Jeanne Plantagenêt, comtesse de Kent. Il devint comte de Kent.

Barons Holand, première création (1314) 
 Robert de Holland (1290 † 1328), premier baron Holand
 Robert Holland (1312 † 1373), second baron Holand, fils du précédent
 Maud Lovell (1356 † 1420), troisième baronne Holand, petite-fille du précédent, fille de Robert Holland († 1359/1372)
mariée à Jean Lovell († 1408)
 William Lovell (1397 † 1454), quatrième baron Holand et septième baron Lovell, fils de la précédente
 John Lovell (1432 † 1465), cinquième baron Holand et huitième baron Lovell
 Francis Lovell (1456 † 1487), sixième baron Holand and premier vicomte Lovell

Barons Holand, seconde création (1353) 
Le titre fut recréé en faveur du premier baron Holland, et les deux titres coexistèrent pendant un certain temps :
 Thomas Holland († 1360), comte de Kent.
 Thomas Holland (1350-1397), comte de Kent, fils du précédent.
 Thomas Holland (v. 1374-1400), comte de Kent, duc de Surrey, fils du précédent.
 Edmond Holland (1384 † 1408), comte de Kent, frère du précédent.

Généalogie simplifiée

Armoiries

Source 

  pour la généalogie : Généalogie de la famille Holland
  pour les armoiries : Armorial des Chevaliers de la Jarretière (Héraldique Européenne)